Centenariense – abitanti di Centenário (Rio Grande do Sul)
Centenariense – abitanti di Centenário do Sul